Уттарадит:

 Уттарадит — провинция, расположенная на севере Таиланда.
 Уттарадит — город на севере Таиланда, административный центр одноимённой провинции.